Pere Auradell i Ribas (1919 – 2005), motociclista guardonat amb la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya com a Forjador de la Història Esportiva de Catalunya.
 Pere Auradell i Gamell (Girona, 1953), motociclista i automobilista fill de Pere Auradell i Ribas.